Jan Raas (wielrenner), Nederlandse wielrenner
Jan Raas (organist), Nederlands organist